Název Záběhlice má více sídel:

 Záběhlice, katastrální území v Praze, historická ves
 Záběhlice (Zbraslav), dolní část Prahy-Zbraslavi, bývalá obec
 Záběhlice (Sedlec-Prčice), část města Sedlec-Prčice v okrese Příbram (dříve v okrese Benešov)
 Záběhlice (Řečice), část obce Řečice v okrese Pelhřimov
 Záběhlice (Hřiměždice), zaniklá osada v obci Hřiměždice v okrese Příbram, název přenesen na malou rekreační osadu na břehu Slapské přehrady

Externí odkazy